Брнович (, ) — южнославянская фамилия. Известные носители:

 Брнович, Бранко (род. 1967) — югославский футболист, черногорский футбольный тренер.
 Брнович, Драголюб (род. 1963) — югославский футболист.